Saint-Vérand ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Vérand (Isère), Département Isère
 Saint-Vérand (Rhône), Département Rhône
 Saint-Vérand (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire